Kirchdorf an der Krems (district)
 Kirchdorf an der Krems (gemeente)